hanti nyelv
 hanti nép
 Hanti- és Manysiföld